Sakka peut désigner :

Patronymes 

 Ahmed El Sakka (1973-), acteur égyptien ;
 Jean-Michel Sakka (1959-), écrivain français produisant sous le pseudonyme de John La Galite ;

Autres 
 Sakka, collection de l'éditeur Casterman spécialisée dans la publication de mangas ;
 (10142) Sakka, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi